Датун — городской округ провинции Шаньси КНР
 Датун-Хуэй-Туский автономный уезд — автономный уезд городского округа Синин провинции Цинхай (КНР).
 Датун (Дацин) — район городского подчинения городского округа Дацин провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Датун (Хуайнань) — район городского подчинения городского округа Хуайнань провинции Аньхой (КНР).
 Датун (Тайбэй) — район города Тайбэй, Китайская Республика (Тайвань).